«Аудит адміністративної діяльності» - Один з варіантів вітчизняного перекладу терміну «Performance audit». Також у науковій та публіцистичній літературі використовуються інші переклади вказаного терміну, а саме - «Аудит діяльності», «Аудит дій», «Аудит продуктивності». Однак, найбільш поширеним перекладом, у тому числі застосованим на законодавчому рівні є термін «Аудит ефективності».

Джерела